Ottenthal ist

ein Ortsname:
 Ottenthal, niederösterreichische Gemeinde im Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Ottenthal (Gemeinde Großriedenthal), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Ottenthal (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 die slowakische Gemeinde Doľany (deutsch Ottenthal) im Bratislavský kraj

ein Familienname:
 Emil von Ottenthal (1855–1931), österreichischer Historiker
 Elmar Ottenthal (* 1951), österreichischer Regisseur
 Franz von Ottenthal (1818–1899), Arzt und Tiroler Landtagsabgeordneter